Skovgårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skovgårde (Ebeltoft Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ebeltoft Sogn
 Skovgårde (Gjøl Sogn) – en bebyggelse i Gjøl Sogn
 Skovgårde (Højslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højslev Sogn
 Skovgårde (Lovns Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lovns Sogn
 Skovgårde (Nørager Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørager Sogn
 Skovgårde (Rolsø Sogn) – en bebyggelse i Rolsø Sogn
 Skovgårde (Søby Sogn) – en bebyggelse, et ejerlav og en hovedgård i Søby Sogn ved Assens
 Skovgaarde – den nævnte hovedgård
 Skovgårde Voldsted – et voldsted på Djursland